El nombre de cueva del Moro puede hacer referencia a:

 Cueva del Moro, una cavidad con representaciones prehistóricas en Cádiz (España);
 Cueva del Moro (Guadix), cavidad en la provincia de Granada (España);
 Cueva del Moro (La Zubia), cavidad en la provincia de Granada (España).